Zjazd kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1964 w Innsbrucku został rozegrany 6 lutego. Zawody odbyły się na trasie w Axamer Lizum. Wszystkie miejsca na podium w tej konkurencji zajęły reprezentantki Austrii: mistrzynią olimpijską została Christl Haas, srebro wywalczyła Edith Zimmermann, a brąz zdobyła Traudl Hecher. Był to drugi przypadek w historii, gdy całe podium olimpijskie w narciarstwie alpejskim zajęli reprezentanci jednego państwa (w 1956 roku dokonała tego ekipa Austrii w slalomie gigancie).

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964